Семпай (, букв. «Товариш, що стоїть попереду») — японський термін, зазвичай позначає ту людину, у якої більше досвіду в тій чи іншій області. При цьому вік не має значення. Якщо одна людина займається чимось довше іншої, то вона — семпай. Семпай також використовується як іменний суфікс, який додається до відповідного імені. Кохай (, до: хай, букв. «Товариш, що стоїть позаду») — протилежне поняття: людина, менш досвідчена в деякій сфері занять.

У будо 
У будо семпаєм називають тих, хто займається даним видом будо більше часу. Звання семпай відносне. Якщо одна людина досвідченіша за іншу в певному виді будо, то вона семпай, менш досвідчена є кохаєм.

У доджьо людина отримує звання  семпай або кохай, коли починає займатися конкретним видом будо, і ці відносини не змінюються в залежності від того, який ранг у цій будо. Можлива така ситуація, коли кохай отримує вищий ранг, ніж семпай. У цьому випадку положення кохая в доджьо буде вище, ніж у його семпая, але він як і раніше залишається кохаєм, тільки з вищим рангом.

Семпаї все ще учні, тільки вони є учнями в доджьо довше, ніж їхні кохаї, тому вони й називаються семпаями.

Оскільки семпаї знають більше про свої доджьо і вид бойового мистецтва, яким вони займаються, то вони навчають кохаїв правилам, етикету, манерам у доджьо.

Багато кохаїв скаржаться на своїх семпаїв за те, що ті надто командують. Семпай не є командиром для кохая. Семпай повинен бути хорошим наставником. Кохаї повинні слухати не тільки сенсея, але і те, чого їх навчають семпаї.

В аніме 

Ці терміни також використовуються в середовищі отаку, часто з'являються в аніме і манзі. Закоханість у семпая досить поширена в Японії й це відбивається на поширеності цієї теми в шьоджьо — манзі та літературних творах в жанрі романтики. Оскільки для цих термінів не існує задовільних аналогів на інших мовах, то в офіційних перекладах їх часто опускають, а в неофіційних (фенсаб, сканлейти) використовують без перекладу і як окремий термін і як іменний суфікс.

Суспільство Японії
Філософія Японії